

Personnalités 

 Agnès de Garlande (vers 1112-vers 1143), noble française, comtesse de Rochefort ;
 Anseau de Garlande (vers 1069-1118), sénéchal de France ;
 Étienne de Garlande (vers 1070-1160), prélat français, évêque, sénéchal de France, chancelier de France ;
 Famille de Garlande (), famille de grands dignitaires français ;
 Guillaume de Garlande (), chancelier de France ;
 Guillaume II de Garlande (mort en 1120), sénéchal de France, commandant l'armée du roi en 1119 ;
 Jean de Garlande (début du ), grammairien anglais ;
 Jean de Garlande (vers 1270-1320), musicologue français ;
 Manassès de Garlande (), prélat français, évêque d'Orléans ;
 Mathilde de Garlande (morte en 1224), noble française, fondatrice de Port-Royal des Champs.

Toponymie 
 Clos de Garlande.

Personnages de fiction 
 Guillaume Garlande, famille Garlande, dans la mini-série Dans un grand vent de fleurs.

Noms dérivés 
 , monument historique à Gonesse (Val d'Oise, France).